BSHM peut faire référence à : 
Société britannique d'histoire des mathématiques (British Society for the History of Mathematics)
bâtiment de soutien en haute mer